

Ступниця  — село Дрогобицького району Львівської області

Ступниця  — річка в Польщі, права притока Сяну